400 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły się podczas XXXI Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Eliminacje i finał miały miejsce 6 sierpnia.

Złoty medal, z czasem 3:41,55, zdobył Australijczyk Mack Horton, wyprzedzając broniącego tytułu mistrza olimpijskiego, Chińczyka Sun Yanga (3:41,68) o 0,13 s. Brązowy medal wywalczył reprezentant Włoch Gabriele Detti, uzyskawszy czas 3:43,69. 

Najszybszy w eliminacjach Amerykanin Conor Dwyer (3:44,01) zajął czwarte miejsce. Piąty był rodak Dwyera, Connor Jaeger (3:44,16). Wicemistrz  świata, Brytyjczyk James Guy (3:44,68) prowadził przez pierwsze 200 m w tempie lepszym od rekordu świata, ale osłabł w drugiej części dystansu, plasując się ostatecznie na szóstej pozycji. Australijczyk David McKeon (3:45,28) zakończył wyścig na siódmym miejscu, a finałową ósemkę zamknął Francuz Jordan Pothain (3:49,07).

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje

Finał

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Skrót finału konkurencji w serwisie YouTube 

400 m stylem dowolnym mężczyzn